Berlioz est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Berlioz (1861-1929), peintre français ;
 Georges Berlioz, avocat français de la fin du  ;
 Hector Berlioz (1803-1869), compositeur français ;
 Jacques Berlioz (1889-1969), acteur français ;
 Jacques Berlioz (1891-1975), zoologiste français, professeur au Muséum national d'histoire naturelle ;
 Jacques Berlioz (1953-), historien médiéviste français, directeur de l'École nationale des chartes ;
 Joanny Berlioz (1892-1965), homme politique français ;
 Jules Berlioz d'Auriac (1820-1913), écrivain français ;
 Louis Berlioz (1776-1848), médecin français, père d'Hector Berlioz.

Hommages à Hector Berlioz 
 SeaFrance Berlioz, ferry français lancé en 2005, aujourd’hui devenu le Côte des Flandres ;
 Opéra Berlioz, Opéra national de Montpellier ;
 Berlioz, cratère de Mercure ;
 Berlioz, logiciel d'édition de partitions musicales, autrefois très répandu en France, développé par Dominique Montel ;
 Billet de 10 francs Berlioz, billet de banque français émis par la Banque de France de 1974 à 1978 ;
 Rue Berlioz (Marseille et Paris) ;
 Square Hector-Berlioz (Paris).

Patronyme français
Patronyme francoprovençal
Patronyme savoyard